Uittosaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Uittosaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 63,85, long 29,91),  (14 ha)
2. Uittosaari (ö i Norra Karelen), Joensuu,  (11 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar